Devatenáctý ročník Superpoháru UEFA se odehrávalo na dva zápasy mezi vítězem Ligy mistrů UEFA v ročníku 1993/1994 – AC Milán – a vítěz Poháru PVP ve stejném ročníku – FC Arsenal Londýn.

Hrálo se na dva zápasy. Ten první se odehrál 1. února 1995 na stadionu Highbury v Londýně s výsledkem 0:0 a ten druhý se uskutečnil 8. února 1995 na stadionu San Siro v Miláně vítězstvím AC Milán 2:0.

Zápas

1. zápas

2. zápas

Vítěz 

UEFA Super Cup
Fotbal v Evropě v roce 1994
Fotbal v Evropě v roce 1995
Zápasy AC Milán
Zápasy Arsenalu
Fotbal ve Spojeném království v roce 1995
Fotbal v Itálii v roce 1995
Sportovní události v Londýně
Sportovní události v Miláně
Fotbalové události v Londýně
Fotbal v Miláně